Хотовље може да се односи на:

 Хотовље (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ;
 Хотовље (Коњиц), насељено мјесто у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ.